Camiel Verhamme, Belgisch syndicalist en politicus
 Raf Verhamme, Belgisch voetballer

Nederlandse of Vlaamse achternaam